Carruthers est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 Ben Carruthers, acteur américain
 Colin Carruthers, joueur britannique de hockey sur glace
 Danielle Carruthers, athlète américaine
 Eric Carruthers, joueur britannique de hockey sur glace
 Francis Carruthers Gould, caricaturiste et dessinateur britannique
 Garrey Carruthers, homme politique américain
 George Robert Carruthers (1939-2020), inventeur, physicien et scientifique spatial afro-américain
 Jimmy Carruthers (1929-1990), boxeur australien
 Joseph Carruthers, homme politique australien
 Kitty Carruthers, ancienne patineuse américaine
 Leo Carruthers, professeur à l'Université Paris Sorbonne-Paris IV
 Lisa Carruthers, joueuse australienne de hockey sur gazon
 Peter Carruthers, ancien patineur américain
 Reid Carruthers, curleur canadien
 Stuart Carruthers, joueur australien de hockey sur gazon

Voir aussi
 le cisticole de Carruthers, une espèce d'oiseau

Homonymie de patronyme